Destruktivt beteende kan syfta på:

 Självdestruktivitet – beteenden eller handlingar som syftar till att skada personen som utför dem
 Antisocialt beteende – beteende som visar brist på omdöme och hänsyn till andra människor